Jason Brown – pattinatore artistico su ghiaccio statunitense
Jason Brown – giocatore di football americano statunitense
Jason Brown – calciatore gallese